

Geografia

Romania
Frumușica, comune nel distretto di Botoșani

Moldavia
Frumușica, comune nel distretto di Florești